1. B hrvatska odbojkaška liga je predstavljala drugi stupanj odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2006./07.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bila "Mladost" iz Duge Rese.

Ljestvica 

 ljestvica bez rezultata dvije utakmice

Unutarnje poveznice 
 1. A HOL za žene 2006./07.

Vanjske poveznice 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez

Izvori 
 
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", br. 109, god. XLIV, izdanje od 23. travnja 2008., str. 29 (Sport), (22. kolo i ljestvica), pristupljeno 6. siječnja 2021. 
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", 2006. godina, pristupljeno 6. siječnja 2021. 
 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", 2007. godina, pristupljeno 6. siječnja 2021. 
 hos.org, Poredak Liga - 1.B liga žene 2006./07. (do 11. kola), wayback arhiva 
  

 
 

2006-07